Зарни́цы — посёлок Добровского сельсовета Добровского района Липецкой области.

География 
Расположены на шоссе Доброе — Мичуринск.

История 
Посёлок был основан не позднее второй половины XX века. Прежде имел другое название — До́бровский Лесхо́з.

В конце XX века стало чаще употребляться название Зарницы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добровского района